

Főbb adatok

Molekulaszerkezeti sajátságok

Termodinamikai és fizikai adatok

Fázisdiagram

Kékkel a szilárd halmazállapot van jelölve, a római számok az eltérő kristályszerkezetet jelölik. A zöld a folyadékfázist, míg a sárga a légnemű állapotot jelöli. Függőlegesen a nyomás értéke nő (Pascalban és bar-ban is megadva), a vízszintes skálán a hőmérséklet változása követhető (Kelvin és Celsius értékekkel).

Fázisátalakulások termodinamikai adatai

Adatok standard körülmények között 

Az alábbi táblázat adatai standard nyomásra, azaz 1 bárra vonatkoznak. Ennél a nyomásnál a víz forráspontja 99,63 °C. E hőmérséklet alatt a víz stabilis halmazállapota folyadék, e felett gőz.

Adatok a hármaspont körülményei között 

Az alábbi táblázat adatai 611,7 pascal (megfelel 0,006117 bárnak) nyomásra vonatkoznak. 0,01 °C-ig – a víz hármaspontjáig – egyensúlyi viszonyok esetén a víz szilárd halmazállapotú, de a táblázatban mint túlhűtött vizet tekintjük. A hármaspontban egyensúlyi viszonyok között mindhárom fázis stabilis, de növekvő hőmérsékleten csak a gőz állapotú formája létezik stabilisan.

Gőznyomás hőmérséklet-függvények 

A táblázat adatai −100 °C és 100 °C között az alábbi összefüggésből számíthatók:

Folyadékfázis (víz) felett: 

A hőmérséklet-intervallum:

, vagyis 

Szilárd fázis (jég) felett:

A hőmérséklet-intervallum:

, vagyis 

A hőmérsékleti adatokat K-ben kell behelyettesíteni, a nyomás Pa-ban adódik.

A hármaspont adatai:

A víz gőznyomásának hőmérséklet-függése

Fizikai kémia
Anyagok adatlapjai
Termodinamika
Lefordítandó ábrát tartalmazó szócikkek